Reidt ist der Familienname von:

 Melchior von Reidt (* vor 1590; † nach 1624), Kunstschreiner in Köln
 Olaf Reidt (* 1964), deutscher Anwalt

Siehe auch:
 Reit
 Reith
 Rheydt
 Raydt